Кубок Швейцарії з футболу 2016–2017 — 92-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швейцарії. Титул здобув Базель.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 серпня 2016

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 вересня 2016

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 листопада 2016

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 березня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 березня 2017

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Швейцарії - офіційний сайт    
 Кубок Швейцарії на soccerway 

2016–2017
Швейцарія
Швейцарія
2016 у швейцарському спорті
2017 у швейцарському спорті